Gräfin steht für:
 einen weiblichen Grafen aus eigenem Recht, siehe Graf
 die Ehefrau eines Grafen, siehe Titulargraf
 Gräfin (Gemeinde Deutschlandsberg), Ortsteil von Deutschlandsberg, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark

Die Gräfin steht für:
 Die Gräfin, deutsch-französischer Historienfilm aus dem Jahr 2009

Siehe auch: